Локомотивное депо:
 Локомотивное депо — остановочный пункт на линии Москва - Казань.
 Локомотивное депо — остановочный пункт Московской железной дороги.
 Локомотивное депо — остановочный пункт Приволжской железной дороги в Саратове.
 Локомотивное депо — остановочный пункт Дальневосточной железной дороги
 Локомотивное депо — остановочный пункт в городе Барановичи, Беларусь.
 Локомотивное депо — остановочный пункт в Караганде

См. также 
 Депо
 Электродепо (значения)